Bravis Ultra— смартфон компанії Bravis, працює на базі ОС Android 4.4 KitKat.

Характеристики смартфону

Зовнішній вигляд 
Прямокутний, без заокруглень на краях. Корпус — із Soft Touch-пластику із вставками з анодованого алюмінію.

Апаратне забезпечення 
Смартфон працює на базі чотириядерного процесора MTK6582 ARM Cortex-A7 від MediaTek, що працює із тактовою частотою 1,3 ГГц, графічний процесор — ARM Mali-400 MP2. Оперативна пам'ять — 1 Гб і вбудована пам'ять — 16 Гб (слот розширення пам'яті microSDHC до 32 Гб). 

Апарат оснащений 5-дюймовим екраном із розширенням 1280 x 720 пікселів, тобто із щільністю пікселів 326 (ppi), що виконаний за технологією IPS. В дисплеї використовується технологія OGS (технологія повної ламінації), що прибирає повітряний прошарок між екраном і захисним склом, зменшуючи відблиски і збільшуючи яскравість дисплея.

В апарат вбудовано 13-мегапіксельну основну камеру, що може знімати відео із розширення Full HD із частотою 30 кадрів за секунду, і фронтальною 5-мегапіксельною камерою (1080p, 30 кадрів на секунду). Дані передаються бездротовими модулями Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth 3.0, NFC. Підтримує мобільні мережі 3 покоління, вбудована антена стандарту GPS. Весь апарат працює від змінного Li-ion акумулятора ємністю 1830 мА·г, що може пропрацювати у режимі очікування 150 годин (6 днів), у режимі розмови — 150 хвилин.

Сім-карти 
Апарат використовує 2 сім-карти: 1-стандартна SIM, 2-MiniSIM.

Програмне забезпечення 
Смартфон постачається із встановленою OC Android KitKat версії 4.4.

Див. також 
 Fly IQ4511 Octa Tornado One Black
 Lenovo Vibe Z2 Pro — топовий смартфон компанії Lenovo

Примітки

Посилання 
 Bravis Ultra на сайті Bravis

Стільникові телефони Bravis
Смартфони
Пристрої на базі Android
Мобільні телефони, представлені в 2014 році